18. Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne pod auspicjami Confederation of African Athletics, które odbyły się od 27 czerwca do 1 lipca 2012 na Stade Charles de Gaulle w Porto-Novo, stolicy Beninu.

Do mistrzostw Afryki, które pierwszy raz w swojej historii odbyły się w Beninie, zgłoszono 816 zawodników z 50 krajów – najwięcej w historii imprezy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012
Lekkoatletyka w Beninie
2012 w Afryce
Porto-Novo
Benin w XXI wieku